Zeuxippe () ist in der griechischen Mythologie:

 Zeuxippe (Gattin des Pandion), Schwester von Pandions Mutter Praxithea
 Zeuxippe (Tochter des Lamedon), Gattin des Sikyon
 Zeuxippe (Tochter des Hippokoon), Gattin des Antiphates
 Zeuxippe (Mutter des Priamos)